Strazza ist der Name von

 Ermenegildo Strazza (1899–1965), italienischer Automobilrennfahrer
 Giovanni Strazza (1817 oder 1818 – 1875), italienischer Bildhauer
 Guido Strazza (* 1922), italienischer Künstler
 Evandra Strazza Rodrigues, brasilianische Biowissenschaftlerin

Siehe auch:
 Kladde